Woodlands kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 
 Woodlands (ort i Nya Zeeland), Southland, Southland District,

Storbritannien 
 Woodlands, Dorset, ort i England, Dorset,

USA 
 Woodlands (ort i USA), Kalifornien, San Luis Obispo County, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar